Fidentini – abitanti di Fidenza
Fidentini – abitanti di Megliadino San Fidenzio